MNU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Maulmyine / Moulmein (Birmania)